Mpiemo (ou Mpyemo) peut désigner :
 le mpiemo, une langue bantoue parlée au Cameroun et en République centrafricaine,
 les Mpyemo, les populations qui parlent cette langue.